Vinbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vinbergstjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (10,2 ha)
Vinbergstjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (5,41 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn